Korytnica peut désigner :

Toponymie

 Korytnica-kúpele, lieu-dit célèbre pour ses sources.

 dans la voïvodie de Łódź
 Korytnica, village du powiat de Piotrków

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Korytnica, village du powiat d'Ostrów Wielkopolski

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Korytnica, village du powiat de Jędrzejów 
 Korytnica, village du powiat de Staszów

dans la voïvodie de Mazovie
 Korytnica, village du powiat de Garwolin
 Korytnica, gmina du powiat de Węgrów 
 Korytnica, village du powiat de Węgrów, chef-lieu de cette gmina.